Enzingerboden ist ein Hochplateau am nordwestlichen Ausläufer der Glocknergruppe im Pinzgau im Nationalpark Hohe Tauern, auf dem sich neben der gleichnamigen Ansiedlung mit Alpengasthof der Grausee befinden.

Der Enzingerboden liegt im oberen Tal der Stub Ache, auch Stubachtal genannt, in einer Höhe von  und ist von Uttendorf über eine ca. 17 km lange Fahrstraße zu erreichen.

Vom Enzingerboden sind über Wanderwege das Alpinzentrum Rudolfshütte () und der Tauernmoossee zu erreichen.

Klima

Weblinks 
 Homepage des Alpengasthofs
 Archivaufnahmen aus Enzingerboden im Onlinearchiv der Österreichischen Mediathek (volkskundliches Filmdokument)

Glocknergruppe
Geographie (Uttendorf, Salzburg)